USS Wassuc es el nombre de un buque, utilizado más de una vez por la Armada de los Estados Unidos:

 El primer USS Wassuc era un monitor de una sola torreta y doble tornillo se instaló en junio de 1863 en Portland (Maine).
 El segundo USS Wassuc era originalmente un buque de pasajeros de Estados Unidos.